Armilla (lat. Armilla = Armband) bezeichnet 

 einen spanischen Ort in der Region Granada, siehe Armilla (Granada)
 ein goldenes Armband, siehe Armilla
 einen  Einsatzverband der Royal Navy, siehe Armilla Patrol
 ein Planungssystem zur konfliktfreien Verlegung und Verwaltung aller Ver- und Entsorgungssysteme in Gebäuden mit dem Namen Armilla (Plan) 
 eine spanische Fußballmannschaft der Gruppe 9 der Tercera División, siehe Arenas de Amarilla